Farmington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farmington (Arkansas)
Farmington (Californië)
Farmington (Connecticut)
Farmington (Delaware)
Farmington (Illinois)
Farmington (Iowa)
Farmington (Kentucky)
Farmington (Maine)
Farmington (Michigan)
Farmington (Minnesota)
Farmington (Mississippi)
Farmington (Missouri)
Farmington (New Hampshire)
Farmington (New Mexico)
Farmington (Pennsylvania)
Farmington (Utah)
Farmington (Washington)
Farmington (West Virginia)
West Farmington